El pinzón azul es un ave fringillidae endémica de las Islas Canarias que puede referirse a las especies:

 Fringilla teydea o pinzón azul de Tenerife.
 Fringilla polatzeki o pinzón azul de Gran Canaria.

Fringilla
Aves de Canarias